Василий Будберг:
 Будберг, Василий Васильевич (1766—1836) — генерал-майор.
 Будберг, Василий Егорович (ок. 1805—?) — генерал-майор.